

Тастобе — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Тастобе — село, Каратальський район, Жетисуська область